Der Österreichische Eishockey-Meister wird bei den Männern seit 1923, bei den Damen seit 1999 ausgespielt. Rekordmeister bei den Herren ist der EC KAC mit 32 Meistertiteln, bei den Damen der EHV Sabres mit 6 Titeln. In den Tabellen sind auch die jeweiligen Nationalliga- und Oberliga-Meister angegeben sofern bekannt bzw. eine entsprechende Meisterschaft ausgetragen wurde.

Herren

Staatsmeisterschaft 
Die heutige Form der österreichischen Eishockey-Liga (derzeit bet-at-home ICE Hockey League) wurde vor der Saison 1965/66 ins Leben gerufen. Seit der Spielzeit 2006/07 nehmen auch Vereine aus dem umliegenden Ausland daran teil, die nicht um die Staatsmeisterschaft spielen. Der erste Meister wurde jedoch schon 1923 ausgespielt und hieß Wiener EV.

Meistertafel 

Während des Zweiten Weltkriegs wurde keine Österreichische Meisterschaft ausgespielt – die verbleibenden Vereine spielten um die Deutsche Meisterschaft mit. So kamen die Vereine EK Engelmann Wien 1939 und die fusionierte Wiener Eissport-Gemeinschaft 1940 zu einem Deutschen Meistertitel.

Statistik

Zweite Leistungsstufe 

Die Nationalliga war die zweithöchste der drei landesweiten Ligen im österreichischen Eishockey, die nicht in jeder Saison ausgetragen wurde. Teilweise (zuletzt in der Saison 2000/01) wurden daher die oberen beiden Spielklassen zu einer vereint. Am 14. Juli 2012 wurde mit der Inter-National-League (INL) ein länderübergreifender Nachfolger gegründet. Zur Spielzeit 2016/17 ging die Alps Hockey League aus der INL hervor, seither wird der Zweitligameister in separaten Ausscheidungsspielen (Playoffs oder Final Four) ausgespielt.

Meistertafel

Statistik

Dritte Leistungsstufe 

Die dritte Leistungsstufe wurde in Österreich vor den 1980er-Jahren in der Regel als Regionalliga bezeichnet und ab den 1990er-Jahren als Oberliga, 2012 bis 2014 wurde eine Nationale Amateur Hockey Liga (NAHL), 2018/19 eine Österreichische Amateur Hockey Liga (ÖEHL) aus dritte Spielklasse ausgespielt.

Meistertafel

Statistik

Damen

Meistertafel

Statistik zum Staatsmeistertitel

Jugendmeisterschaften 
Mit der Saison 1973/74 begann die österreichweite Austragung von Jugendmeisterschaften, die zuvor nur in regionalen Bewerben stattgefunden hatten. Über die Jahre hinweg wechselten Reglement und Modus, Besonderheiten sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt.

Siehe auch 
 Eishockey in Österreich
 Eishockey in Wien
 Österreichische Eishockey-Liga
 Österreichische Eishockey-Nationalliga
 Österreichische Eishockey-Oberliga

Weblinks 
 Meistertafel bei hockeyarenas.net
 Meistertafel auf der Website des ÖEHV

Einzelnachweise 

!Meister
Osterreich, Meister